Чивела има више значења:

 Чивела (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чивела (Санта Катарина Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику